

Letteratura
 Rebecca, la prima moglie – romanzo del 1938 di Daphne du Maurier

Cinema e televisione
Rebecca - La prima moglie – film del 1940 diretto da Alfred Hitchcock
Rebecca – film TV del 1962 diretto da Boris Sagal
Rebecca (La prima moglie) – film TV del 1969 diretto da Eros Macchi
Rebecca, la prima moglie – miniserie TV del 2008 diretta da Riccardo Milani